Sezon 1981/1982 klubu AS Roma.

Sezon 
W sezonie 1981/1982 Nils Liedholm doprowadził Romę do 3. miejsca w Serie A za Fiorentiną i Juventusem. Królem strzelców po raz drugi z rzędu został Roberto Pruzzo, tym razem z dorobkiem 15 goli. W Pucharze Zdobywców Pucharów "giallorossi" dotarli do 1/8 finału, skąd zostali wyeliminowani przez FC Porto (0:2, 0:0).

Rozgrywki 
 Serie A: 3. miejsce
 Puchar Włoch: ćwierćfinał
 Puchar Zdobywców Pucharów: 1/8 finału

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach